Westfriesisch steht für:

 die in der niederländischen Provinz Friesland gesprochene westfriesische Sprache
 die in der niederländischen Region Westfriesland (Provinz Noord-Holland) gesprochenen holländischen Dialekte, siehe Westfriesisch (Dialektgruppe)